«Движе́ние за национа́льное освобожде́ние Палести́ны» ( Harakat at-Tahrir al-Watani al-Filastini), более известна как ФАТХ () — палестинская военизированная организация и политическая партия; одна из ведущих партий Государства Палестина. Является членом Организации освобождения Палестины (ООП) и наиболее влиятельной партией в этой организации, фактически определяющей её политику.

До 1988 года, когда она официально отказалась от терактов против мирных граждан, признавалась террористической организацией в Израиле и США.

Название 
ФАТХ (, FaTaH) является перевёрнутой, то есть прочитанной от конца к началу, аббревиатурой названия организации. Прямой акроним с огласовками — «HaTaF» — на арабском означает «смерть», в то время как обратный — «победу» или «завоевание».

История 
Движение было основано во второй половине 1950-х годов (разные источники называют даты от 1954 до 1959) в Кувейте. Однако официальным днём его рождения считается 1 января 1965 года — день проведения первой террористической операции на территории Израиля. Это была неудачная попытка диверсии на всеизраильском водопроводе. Среди создателей ФАТХ — Ясир Арафат и Абу-Джихад.

В 1969 году Ясир Арафат возглавил Организацию освобождения Палестины, и с тех пор представители ФАТХ составляют большинство в исполкоме ООП и определяют её политику.

С 1975 года боевики организации проходили обучение в СССР в 165-м учебном центре по подготовке иностранных военнослужащих.

На выборах 20 января 1996 года Ясир Арафат был избран президентом Палестинской автономии, а ФАТХ получило большинство — 47 из 88 мест в Палестинском законодательном совете первого созыва.

После смерти Ясира Арафата в 2004 году пост руководителя ФАТХ унаследовал Фарук Каддуми, негативно относящийся к Соглашениям Осло и отказавшийся в 1994 году переехать из тунисского изгнания в созданную тогда Палестинскую автономию. Большинство членов руководящих органов ФАТХ в Центральном комитете и Революционном совете поддержало нового председателя исполкома ООП — Махмуда Аббаса.

25 ноября 2004 года Революционный совет движения «ФАТХ» утвердил решение ЦК ФАТХ о выдвижении кандидатом в президенты ПНА Махмуда Аббаса, за это решение проголосовали 100 из 129 членов совета.

13 декабря 2005 года Центральный комитет ФАТХ выдвинул предвыборный список во главе с премьер-министром автономии Ахмедом Куреи. В ответ 14 декабря из состава движения ФАТХ вышла группа молодых лидеров во главе с Марваном Баргути, который объявил о создании собственной партии «Аль-Мустакбаль» («Партии будущего»). В предвыборный список новой партии вошли такие заметные деятели ФАТХ, как Мохаммед Дахлан и Джибриль Раджуб, которых «непримиримые» палестинские политики считают ставленниками Запада. К концу декабря 2005 года первоначально отказавшиеся от членства в движении молодые лидеры всё же согласились вернуться в избирательный список ФАТХ, который возглавил Баргути.

На выборах в Палестинский законодательный совет второго созыва 25 января 2006 года по партийным спискам ФАТХ незначительно проиграл по числу набранных голосов движению ХАМАС (41,43 % против 44,45 %, то есть 28 мест против 29), и проиграл в большинстве мажоритарных округов, утратив большинство в парламенте автономии (у ХАМАС — 74 места из 132, у ФАТХ — 45). Под контролем ФАТХ остались структуры, подчинённые президенту автономии Аббасу (то есть большинство силовых структур автономии) и исполком Организации освобождения Палестины (то есть органы, ведущие и контролирующие международные контакты Палестины и, что особенно важно, переговоры с Израилем).

В феврале 2006 года лидеры ФАТХ вели переговоры с представителями движения ХАМАС о возможном вхождении в новый состав правительства автономии. Тем не менее, по итогам переговоров ФАТХ отказалось войти в правительство, поскольку ХАМАС не согласилось с требованием включить в программу действий правительства тезис о том, что ООП является единственным законным представителем палестинского народа (ХАМАС настаивает на реорганизации ООП, в частности, на включении своих представителей в исполком ООП).

13 августа 2009 года завершился 6-й съезд ФАТХ, на котором была принята политическая платформа движения. В устав ФАТХ, призывающего к уничтожению Израиля, не были внесены поправки.

На этом съезде в революционный совет ФАТХ впервые был избран израильтянин еврейского происхождения Ури Дэвис.

ФАТХ и террор после Соглашений в Осло

Позиция Арафата 
После соглашений Осло Ясир Арафат неоднократно публично осуждал теракты против мирных израильских граждан.

Так, например, в марте 2002 года Арафат резко осудил теракт в Иерусалиме, совершенный террористом из «являющихся частью ФАТХа» (премьер-министр ПНА Ахмед Куреи) бригад мучеников аль-Аксы :

Как заявил Арафат журналистам в Рамалле, «в отношении организаторов операции будут приняты срочные и необходимые меры, чтобы пресечь в будущем подобные акции и наказать тех, кто за ними стоит».

Результаты этих «срочных и необходимых мер» до сих пор неизвестны. 

В некоторых случаях в ходе второй интифады Арафат осуждал теракты только под нажимом иностранных государств. По сообщению от апреля 2002 года (опубликованному в ходе операции «Защитная стена»):

Ультимативное требование к палестинскому лидеру со стороны администрации США осудить акты террора со стороны палестинцев было главным условием проведения встречи между Арафатом и госсекретарем США Колином Пауэллом.

В последний раз Арафат осудил теракт, совершенный НФОП на рынке «Кармель» в Тель-Авиве, из госпиталя в Париже 1 ноября 2004 года, перед своей смертью.

Однако, согласно представленным МИД Израиля данным, опирающимся на документы, найденные в ходе операции «Защитная стена», на деле Арафат поощрял теракты :

«В ходе военной операции „Защитная стена“ получены явные доказательства того, что Палестинская автономия во главе с Арафатом обеспечивала поддержку и была активным участником террора. Арафат и его близкое окружение прямо отвечают за хладнокровное убийство мирных жителей Израиля»

В своих речах Арафат называл некоторых погибших террористов шахидами (то есть святыми мучениками, которые отдали жизнь во славу Аллаха). Известны по крайне мере три таких случая. В сентябре 1995 года, на открытии учебного года в школе для девочек Арафат назвал шахидами двух террористок: Abir al-Wahidi, командовавшую центральным районом (участница теракта в 1991 году) и Далаль аль-Муграби (руководившую терактом на Приморском шоссе, 1978 год, 37 израильтян погибли).

Террориста ХАМАСа Яхью Айяша, «на счету» которого убийство 90 израильтян, Арафат назвал на его похоронах «мучеником», а лидера ХАМАСа шейха Ясина в поминальной молитве после его гибели — «святым, который встретит в раю праведников и пророков». В тот же день он заявил, что «палестинский народ не откажется от идей Ясина, не отвернётся от его целей и будет и дальше противиться оккупации, созданию новых поселений и „разделительной“ стены». Тогда же генерал-майор ЦАХАЛ Амос Гилад (Amos Gilad), сказал, что духовный лидер ХАМАСа не был таким опасным человеком, как Арафат и пообещал, что возмездие настигнет не только организаторов терактов, но и их вдохновителей.

Известны также случаи, когда он называл шахидами палестинцев, погибших от огня израильских войск, например четырнадцатилетнего Фариса Уда.

В январе 2004 года, через два дня после кровавого теракта-самоубийства в Иерусалиме, в результате которого погибло 11 израильтян и 42 было ранено, Арафат, в выступлении перед детьми и подростками в Рамалле, транслировавшимся по ТВ ПА, в очередной раз призвал «освободить» Иерусалим и Палестину с помощью «миллионов мучеников». Лозунг «Миллионы мучеников маршируют на Иерусалим» популярен среди палестинцев, и Арафат повторял его неоднократно на митингах и в выступлениях и до и после этого события. Кто конкретно понимался под мучениками, не уточняется. Известно, что в ПА шахидом-мучеником называют любого человека, погибшего от израильского огня.

Этот лозунг, равно как и предполагаемая практическая деятельность администрации Арафата по поощрении террористов-смертников (suicide killers, suicide bombers — ), в том числе и среди детей, рядом источников интерпретируется как поддержка террористов-смертников.

Обвинения в пропаганде и поддержке террора 
Согласно показаниям Итамара Маркуса, директора израильской организации Palestinian Media Watch в Сенате Конгресса США в 2003 году:

… подстрекательство проводится ПА в рамках всей социально-просветительской структуры, включая спортивные соревнования и летние лагеря. Подстрекательство распространяется через видеоклипы и школьные учебники, в которых евреи и иудаизм представлены, как извечное зло, отрицается законность существования государства Израиль, а борьба с евреями и иудаизмом является полностью оправданной и героической. 
Департамент образования и спорта ПА превратил самые ужасные убийства евреев в героические образы для подражания палестинской молодежи и подростков. Например, спортивный турнир для 11-летних мальчиков был назван в честь Абед Аль-Басата Оде, террориста, убившего 30 израильтян во время пасхального седера в отеле «Парк» в Нетании. Прошедшим летом, когда обе стороны приняли на себя обязательства по выполнению «Дорожной карты», многочисленные детские летние лагеря были названы в честь террористов-самоубийц. Уже в сентябре этого года Ясир Арафат и 13 лидеров ПА совместно открыли футбольный турнир в честь террористов-самоубийц. Каждая из 24 футбольных команд была названа в честь террористов, включая самых безжалостных убийц, такого, как «инженер» Яхья Айяш, который начал первым готовить взрывные устройства для террористов-самоубийц".  … 
"Ненавистью, антисемитизмом и призывами к терактам-самоубийствам полны и школьные учебники. Стихотворение «Шахид» … в новом учебнике ПА содержит такую фразу: «Я вижу мою смерть, но я спешу навстречу ей» (Наш прекрасный язык, 7-й класс, стр. 97)

См. также: Использование детей-самоубийц в Израильско-Палестинском конфликте

Деньги от Саддама Хусейна и из Саудовской Аравии вручались семьям террористов-смертников и людей, пострадавших в интифаде, при полной поддержке Арафата и других высокопоставленных деятелей ПА. Гардиан пишет, что деньги Саддама распределялись по «скользящей шкале»: $25,000 — семьям террористов-самоубийц, $10,000 — семьям боевиков, убитых при сопротивлении Израилю, $1,000 — при ранении в бою, и $5,000 — тем палестинцам, чьи дома были разрушены. Согласно представителю Хуссейна, на март 2003 года им было выделено 12,500,000 долларов США семьям «шахидов» и другим, кто пострадал от израильтян.

На церемонии, состоявшейся в центре YMCA в Газе 12 марта 2003 года, деньги были вручены 23 семьям, в том числе — полицейского ПНА, многих «искавших славы», и, в основном, «бесполезно погибших» молодых людей, некоторым из которых при этом удалось убить израильтян, и другим жертвам интифады. $25,000 получил отец смертника из ХАМАСа, который пытался взорвать израильский военный катер у побережья Газа. Он обвязал взрывчаткой плот и направился на нём к военному судну, но был убит огнём с катера, не выполнив задуманного. За сценой висели огромные портреты Арафата и Хуссейна. Всего, в ближайшие после этой церемонии дни, в Газе должно было быть распределено $1,000,000 от имени Саддама.

Согласно статье журналиста Д. Бэдина (David Bedein) от 19 декабря 2003 года.

«Церемония, прошедшая год назад в Газе была заснята на пленку. На ней стоящий на сцене представитель автономии вручает премии семьям террористов-самоубийц. Каждая семья получила 25 тысяч долларов и почетное свидетельство. Портрет Саддама Хусейна, пожертвовавшего деньги, обернули флагом палестинской автономии»

Д. Бэдин также пишет, что вначале вознаграждение семьям террористов-смертников составляло $10,000, но в июне 2002 года оно было увеличено до $25,000. Церемонии вручения чеков прошли в Бейт-Лехеме, Газе, Хевроне и Тулькарме. Контакты между Арафатом и Хуссейном осуществлялись, в основном, через министра общественных работ ПНА А.Ахмада, бывшего также послом ПНА в Ираке и проводившего много времени в Багдаде, обеспечивая финансовые контакты между ними.

Согласно ряду источников, в самой автономии принят закон о денежной компенсации семьям шахидов. Согласно ему, семья каждого 'шахида' будет получать ежемесячное пособие от правительства Палестинской автономии в сумме 250 долларов. 

В ходе операции «Защитная стена» Армия Обороны Израиля обнаружила документы, доказывающие передачу отцу Хасана Хутари (ХАМАС), исполнителя теракта на дискотеке «Дольфи» в июне 2001 года), пособия в размере 2000 долларов от ПА и письма соболезнования от Ясира Арафата, в котором террорист восхваляется. До этого, это письмо было показано и по немецкому телеканалу. Канцелярия Арафата заявила, что письмо является подделкой.

Согласно Л.Млечину, впервые слово «шахид» (что, по мнению Млечина, переводится как «смертник») в женском роде использовал Ясир Арафат. При этом известно, что, в отличие от убийств, совершенными «героинями» фильма Млечина, слово «шахид» в исламе обычно означает мученика, павшего за веру или погибшего ради правого дела.

Организация «Фатх» собирала маленьких девочек на демонстрацию солидарности с шахидкой через день после совершенного ею теракта:

Организация «Фатах» вручила маленьким девочкам плакаты с изображением первой террористки-самоубийцы, . На плакатах было написано: «Организация „Фатах“ с великой гордостью провожает шахидку Вафу Идрис.»
(Аль-Айям, 1 февраля, 2002)

Террористические организации, связанные с ФАТХ 
После начала второй интифады в 2000 году проводили террористическую деятельность такие связанные с ФАТХ организации, как:

 Бригады мучеников аль-Аксы, позиционирующие себя как военное крыло ФАТХ. Хотя руководство ФАТХ заявляло, что никогда не принимало решение о создании этой группировки и не признаёт её своим боевым крылом, в ноябре 2003 года журналисты BBC обнародовали факт платежей на сумму в $50,000 в месяц, выплачиваемых ФАТХом этой организации. Министр спорта и молодёжи ПА заявил, что деньги выплачиваются боевикам, отобранным для службы в органах безопасности автономии, в качестве зарплаты. Он заявил, что деньги выплачиваются им «с тем, чтобы они не попали под стороннее влияние и не совершали дополнительные теракты-самоубийства». В июне 2004 года, премьер-министр ПА Ахмед Куреи открыто признал полную ответственность ФАТХ за эту террористическую организацию:

Мы открыто заявляем, что Бригады мучеников Аль-Аксы являются частью ФАТХа. Они находятся под нашим руководством, и ФАТХ принимает на себя полную ответственность за эту группу («Fatah bears full responsibility for the group».).

В декабре 2007 года, после убийства членами «Бригад Мучеников Аль-Акса» двух израильтян близ Хеврона, министр внутренних дел ПА Яхиа заявил, что принято решение о их расформировании. «Бригады Мучеников Аль-Аксы больше не существуют», заявил он. В ответ на это подразделение «Бригад Мучеников Аль-Аксы» в Газе выпустило заявление, в котором назвало Яхиа «коллаборационистом», который следует за «американскими и сионистскими хозяевами». Члены подразделения заявили, что будут «придерживаться джихада и сопротивления до тех пор, пока не освободят Палестину от сионистов». В конце декабря 2007 года, в ответ на решение ФАТХа о расформирование «Бригад Мучеников Аль-Акса», эта группировка выпустила листовку, в которой называла премьер-министра ПА «коллаборационистом» и грозила ему убийством.

 «Бригады мучеников Аль-Аксы» признаны террористической организацией в Израиле, США, ЕС и Японии.

 Танзим, созданная в 1995 году, проводящая теракты до сих пор, чей лидер Баргути, генеральный секретарь ФАТХ с 1994 года, приговорён израильским судом к пяти пожизненным заключениям за совершённые убийства и к 40 годам за попытку убийства.

 Созданная в 1970-х «президентская» гвардия «Подразделение 17», участвовавшая в терроре против Израиля как минимум с 1985 года. После подписания «Соглашений в Осло» теракты со стороны группировки прекратились.  После начала второй интифады группировка возобновила теракты против Израиля. Так, в 2001 году члены группировки убили 7 израильтян близ Рамаллы. Среди убитых был Биньямин Кахане, лидер движения «Кахане хай», сын известного раввина Меира Кахане.

Борьба администрации ПНА с терроризмом: заявления и факты 
(см. также раздел «Обвинения властей ПА в политике „вращающихся дверей“» в статье Организация освобождения Палестины)

В ходе второй интифады, начавшейся в сентябре 2000 года, полиция ПА, подчинявшаяся администрации Ясира Арафата, в том числе и по требованию Израиля, арестовывала террористов из ХАМАС и Исламского джихада. Так, в мае 2002 года Арафат заявил:

Я отдал приказ палестинским службам безопасности противостоять и предотвращать какие бы то ни было террористические операции против израильских граждан какими бы то ни было палестинскими организациями, параллельно с противостоянием любой агрессии в отношении палестинских жителей со стороны израильской армии и еврейских поселенцев, которые мы все осуждаем.

Однако зачастую арестованные террористы освобождались администрацией ПА. Подобная практика получила название «политики вращающихся дверей» (). В результате многие боевики продолжили свою террористическую деятельность.

При этом, по данным МИД Израиля, некоторые террористы состояли одновременно и на службе в полиции, и в террористической организации

Только за 2000-2004 годы зафиксировано свыше 30 нападений на израильтян, непосредственными исполнителями которых были сотрудники полиции ПА.

Израильская сторона наносила удары по зданиям полиции ПА, в том числе, и когда она (по заявлению Арафата) вела операции по аресту террористов. Израиль объяснял свои действия террористическими действиями со стороны лиц, состоящих на службе полиции ПА, а также в качестве «способа давления» на неё для того, чтобы она выполняла обязательства ПА по борьбе с террором против израильских граждан.

Последствия 
По данным МИД Израиля, только за семь лет с момента подписания Соглашений Осло и до начала 2-й интифады в сентябре 2000 года, в результате террористических атак погибло 269 мирных граждан и солдат Израиля. В этот период теракты совершали в основном исламистские группировки ХАМАС и Исламский Джихад, с которыми ФАТХ, находящийся у власти в Палестинской автономии, вёл политическую борьбу.

Однако ряд источников считает, что после начала интифады ФАТХ поощрял террор исламистских группировок против Израиля, как материально, помогая семьям террористов из этих группировок, так и морально, считая их равноправными участниками интифады.

В декабре 2001 года, после начала интифады Эль-Аксы, правительство Израиля объявило администрацию Палестинской национальной автономии, возглавляемую Ясиром Арафатом, «организацией, поддерживающей терроризм». Военные подразделения при возглавляемом Арафатом движении ФАТХ, включая «Подразделение 17», также были объявлены «террористическими группами и целями для военных акций».

Согласно данным Шабака, за четыре года Интифады Аль-Акса погибли 1017 израильтян (включая военнослужащих) и 5598 были ранены. За это время палестинцами было совершено 138 терактов с участием убийц-смертников, выпущено 480 ракет «Касам» и 313 других ракет и снарядов. Количество обстрелов достигло 13 730. По данным ООН, за этот же период времени погибли 3633 арабов и 35 400 получили ранения.

За первые 8 лет интифады (с октября 2000 года и до начала операции «Литой свинец») в результате терактов погибли от 1062 (Бецелем) до 1201 (МИД Израиля) израильтянина (включая до 368 военнослужащих). В результате ответных действий Израиля за тот же период погибли 4860 палестинцев (включая 2010 боевиков).

Структура и руководство

Структура 
Согласно данным, приведённым на сайте Палестинского академического общества изучения международных отношений (PASSIA), руководящими органами ФАТХ после V съезда (1989 год) являются:

Съезд движения (1200—1400 делегатов), который формально должен собираться раз в 5 лет, однако VI съезд созван в августе 2009 года примерно через 20 лет после V-го.

Генеральный совет (250 человек) — собирается по решению ЦК, одобренному Революционным советом. К моменту проведения VI съезда не собирался ни разу.

Революционный Совет (130 человек) — 50 избираются на съезде ФАТХ, 14 делегируются региональными комитетами с оккупированных территорий, 5 назначаются Центральным комитетом из числа членов ФАТХ с оккупированных территорий, откуда берутся остальные 61 — схема на сайте PASSIA умалчивает. Кворум — 2/3. РС избирает секретариат — секретаря и двух замов (Яхъя Ашур, Ахмад Бсису, Аднан Самара).

Центральный комитет (21 человек) — 18 избираются съездом, 3 кооптируются самим ЦК двумя третями голосов. Возглавлял его «главнокомандующий Силами палестинской революции» (Ясир Арафат), после его смерти ЦК избрал своим руководителем Фарука Каддуми. Избирает секретаря и двух замов. Делегирует представителей ФАТХ в Палестинский национальный совет.

8 августа 2009 года VI съезд Движения избрал Махмуда Аббаса председателем ЦК ФАТХ.

Руководство 
По данным PASSIA в ЦК ФАТХ, избранный на V съезде, входили:

 1. Ясир Арафат (умер)
 2. Фейсал Хусейни (умер)
 3. Фарук Каддуми (генеральный секретарь)
 4. Махмуд Аббас (глава)
 5. Аббас Заки
 6. Мохаммед Гнейм
 7. Мохаммед Джихад
 8. Хакам Баллауи
 9. Наср Юсеф
 10. Тайеб Абдель Рахим
 11. Хани аль-Хасан
 12. Ахмад Курейи
 13. Набиль Шаат
 14. Интисар аль-Вазир
 15. Салим Диб аз-Занун
 16. Абдалла аль-Франжи
 17. Закария аль-Ага
 18. Сахр Хабаш
 19. Хамдан Ашур (кандидат)

Там же приведён список 135 членов (с учётом замен?) и 11 кандидатов в члены РС ФАТХ.

Предварительные данные о выборах ЦК ФАТХ на VI съезде (август 2009 года):

 1. Мухаммад Ранем (Абу Махер): 1.338 голосов
 2. Махмуд аль-Алюль: 1.112 голосов
 3. Маруан Баргути: 1.063 голоса
 4. Насер аль-Кидва: 964 голоса
 5. Салим Занун: 920 голосов
 6. Джибриль Раджуб: 908 голосов
 7. Тауфик Тирауи: 903 голосов
 8. Саиб Арикат: 863 голосов
 9. Отман Абу Гарбия: 854 голоса
 10. Мухаммад Дахлан: 853 голоса
 11. Мухаммад аль-Мадани: 841 голоса
 12. Джамаль Мухейсен: 733 голоса
 13. Хусейн аш-Шейхе: 726 голоса
 14. Аззам аль-Ахмед: 690 голосов
 15. Султан Абу Айнен: 677 голосов
 16. Набиль Шаат: 645 голосов
 17. Аббас Заки: 641 голос
 18. Мухаммад Штайе: 638 голосов

На 19-м месте — Тайиб Абдель Рахим, набравший 637 голосов, на 20-м — бывший премьер-министр ПНА Ахмед Куреи (Абу Аля) с 636 голосами. В ЦК по должности входит также Махмуд Аббас, который вправе назначить ещё троих (по другим данным — четверых) членов ЦК.

В ЦК не была избрана ни одна из семи претендовавших на это женщин, в том числе вдова Абу Джихада (Халиля аль-Вазира) Интисар аль-Вазир — член ЦК V созыва.

В конце 2011 года вместо исключённого их ФАТХ М. Дахлана, в состав Ревсовета ФАТХ был включён еврей Илан Халеви, в 1970-х гг. — приближённый Уди Адива и участник ультралевых израильских организаций. До последнего назначения являлся представителем ФАТХ в Социалистическом интернационале, членом руководства его управления международных отношений и Национального совета Палестины.

Лидеры и активисты ФАТХ 
Исторические лидеры движения:
 Ясир Арафат (Абу Аммар)
 Салах Халаф (Абу Айяд)
 Халиль аль-Вазир (Абу Джихад)
 Фарук Каддуми (Абу Лютф)
 Махмуд Аббас (Абу Мазен)

См. также 
 Ориент Хаус
 Список терактов против израильтян и евреев

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФАТХ
 Биография М.Дахлана
 
 Мортон А. Клайн ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ ФАТАХ ОТ ХАМАСА?, 2008
 

 
Организация освобождения Палестины
Социалистический интернационал
Политические партии Государства Палестина
Партии — наблюдатели в Партии европейских социалистов